Реметалк I (цар Боспору)
 Реметалк II (цар Боспору)